Mỹ Sơn est un mont du Viêt Nam, connu pour ses temples chams en ruine ;
My Son est un film britannique de Charles Weston (1914) ;
My Son est un film américain d'Edwin Carewe (1925) ;
My Son est un film américain de Joseph Seiden (1939) ;
My Son est un film hong-kongais de la Shaw Brothers (1970) ;
My Son est un court-métrage américain de Phillip Hudson (2001) ;
My Son est un film franco-britanniquo-allemand de Christian Carion (2021).
Homonymie de titre